Sierra de las Nieves, une comarque de la province de Malaga (Espagne).
 Le Parc naturel de la Sierra de las Nieves, qui s'étend entre Ronda, Coin et Marbella dans la province de Malaga en Andalousie (Espagne).